Первая лига 1957 () — 23-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 7 апреля 1957 года и закончился 1 декабря 1957 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1957 на rsssf.com 

1957
Польша
1957 год в Польше